Вторая Бундеслига 2021/2022 — 48-й сезон Второй Бундеслиги. Турнир начался 23 июля 2021 года и закончился 15 мая 2022.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам предыдущего сезона во Вторую Бундеслигу вылетели «Вердер» и «Шальке 04». В Бундеслигу вышли победитель Второй Бундеслиги «Бохум» и занявший второе место «Гройтер Фюрт».

По итогам предыдущего сезона в Третью лигу вылетели «Оснабрюк», «Айнтрахт» из Брауншвейга и «Вюрцбургер Киккерс», занявшие с шестнадцатого по восемнадцатое места соответственно. Во Вторую Бундеслигу вышли дрезденское «Динамо», «Ганза» из Ростока и «Ингольштадт», занявшие места с первого по третье.

«Хольштайн», занявший по итогам прошлого сезона 3-е место, не сумел выйти в Первую Бундеслигу, проиграв в стыковых матчах «Кёльну», который занял 16-е место в Бундеслиге.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

(К) — Команда вышла в Первую Бундеслигу

(В) — Команда выбыла в Третью Лигу

Стыковые матчи за право играть в Первой Бундеслиге 
Стыковые матчи за право играть в Первой Бундеслиге состоялись 19 и 23 мая 2022 года.

|}

Стыковые матчи за право играть во Второй Бундеслиге 
Стыковые матчи за право играть во Второй Бундеслиге состоялись 20 и 24 мая 2022 года.

|}

Таблица первых и последних мест

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Германия 2
Вторая Бундеслига
Спорт в Германии в 2021 году
Спорт в Германии в 2022 году